Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1989 in Elmshorn

Aufstieg 
Legende:
Aufstiegsrunden in Hamburg (Nord) und Bad Kreuznach (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1988
Hockey 1989